Ю́лия Во́лкова:
 Волкова, Юлия Александровна (род. 1979) — украинская тхэквондистка.
 Волкова, Юлия Олеговна (род. 1985) — российская певица, солистка поп-группы «Тату» (1999—2011).